Toto je seznam měst v Peru.

Zdaleka největší aglomerací v Peru je Lima, kde 18. července 2005 žilo 7 767 847 obyvatel, což představuje asi třetinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 50 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 12. července 1981, 11. července 1993 a 18. července 2005 a oblasti, do nichž města náleží. Lima představuje samostatnou provincii a není součástí žádné oblasti. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst

Externí odkazy 
 
 Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 City Population - počty obyvatel peruánských měst v historii

 
Peru
města